Patrick Ghigani (München, 1978. március 16. –) német labdarúgó, az amatőr SpVgg Feldmoching középpályása. A 2012–13-as szezont az indonéz élvonalbeli Persiraja Banda Acehnél töltötte.

Jegyzetek

További információk 
 

1978-ban született személyek
Tunéziai származású németek
Német labdarúgók
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
A Kickers Emden labdarúgói
Az SpVgg Unterhaching labdarúgói
Az SC Pfullendorf labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek